

Persone 
 Mel Galley – chitarrista inglese

Altro 
 Galley Slave – titolo originale de Il correttore di bozze, racconto lungo di fantascienza del 1957 scritto da Isaac Asimov
 Galley Slave - Il robot che leggeva le bozze – antologia italiana di racconti di fantascienza di Isaac Asimov
 Galley Museum – museo a Queenstown, Tasmania

Pagine correlate 
The Galley Slave